Віллу () — естонське чоловіче ім'я. Відомі носії:

 Віллу Тамме
 Віллу Валдмаа
 Віллу Вескі